Sardelli può essere:
 Ennio Sardelli detto "Fuoco" (Firenze, 13 gennaio 1926 – Firenze, 28 aprile 2008), partigiano italiano
 Federico Maria Sardelli (Livorno, 15 agosto 1963) è  un direttore d'orchestra, musicologo, compositore, disegnatore e flautista italiano
 Luciano Mario Sardelli (San Vito dei Normanni, 31 ottobre 1955). politico italiano
 Marc Sardelli (Livorno, 1º gennaio 1930), pittore e incisore italiano
 Natale Sardelli (Poggibonsi, 25 dicembre 1890 – Poggibonsi, 30 ottobre 1961), architetto italiano
 Roberto Sardelli (Pontecorvo, 1935), sacerdote e scrittore italiano
 Vittorio Sardelli (Borgo Val di Taro, 10 giugno 1918 – Recco, 7 ottobre 2000), calciatore italiano